O Campeonato Mundial Feminino de Xadrez de 2008 foi a 31ª edição do evento que foi realizada na cidade de Nalchik na Rússia de 28 de agosto a 18 de setembro de 2008. A vencedora foi Alexandra Kosteniuk, que se consagrou a décima primeira campeã mundial ao derrotar Hou Yifan na final por 2½ a 1½.

Participantes
As jogadoras foram selecionadas pelo rating ELO, exceto a atual campeã Xu Yuhua que foi a primeira escolhida no sistema de emparelhamento. Judith Polgar, a jogadora de maior rating ELO na época, não participou da competição, assim como a número 3 Xie Jun.

Algumas jogadoras se recusaram a ir a Nalchik. Em cartas abertas a FIDE, a canadense Natalia Khoudgarian e a americana Irina Krush citaram a segurança na região do norte do Cáucaso como motivos.

Outras jogadoras protestaram após o início da Guerra na Ossétia do Sul em 2008. Em 12 de agosto, seis jogadoras georgianas publicaram uma carta aberta solicitando que o campeonato fosse movido para um local mais seguro o que foi endossado por várias outras jogadoras (Monika Soćko, Irina Krush, Iweta Rajlich, Ketino Kachiani-Gersinska, Tea Bosboom-Lanchava, Claudia Amura e Marie Sebag). Em 15 de agosto, a Federação de Xadrez da Geórgia publicou uma carta afirmando que as jogadoras georgianas não iriam participar do evento exceto se fosse movido para outro país. A argentina Claudia Amura, cuja oponnente seria a georgiana Lela Javakhishvili, também publicou uma carta solicitando que o campeonato fosse movido.

O presidente da FIDE Kirsan Ilyumzhinov publicou duas cartas em resposta, em 13 de agosto e 19 de agosto. Em suas cartas, confirmou que o campeonato seria em Nalchik, apelou para que não misturassem política com esporte, e afirmou que os organizadores iriam prover toda a segurança necessária.

Um total de 11 jogadoras não participaram da competição. Além das seis georgianas (Maia Chiburdanidze, Lela Javakhishvili, Maia Lomineishvili, Nino Khurtsidze, Sopiko Khukhashvili e Sopio Gvetadze), também não participaram Marie Sebag (França), Irina Krush (Estados Unidos), Ekaterina Korbut (Rússia), Tea Bosboom-Lanchava (Países Baixos) e Karen Zapata (Peru).

Competição
O campeonato foi realizado no Sistema Eliminatório com 64 jogadoras em seis fases. Em cada fase, foram dois jogos no tempo normal (90 minutos para os primeiros 40 movimentos seguidos de 30 para o resto da partida, com um incremento de 30 segundos por movimento). Em caso de empate, duas partidas com tempo de 25 minutos são realizadas. Persistindo o empate, um tie-break duas partidas blitz com 5 minutos são realizadas. No caso de persistir o empate, uma partida de xadrez armageddon seria disputada com 6 minutos para as brancas e 5 para as negras. Na partida final, quatro jogos foram disputados ao invés de dois, e a fase de tie-break também consistiria de quatro partidas caso fosse necessário.

Resultados

Partida Final 
{| class="wikitable" style="text-align:center"
|+Final
|-
! !! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! Total
|-
| align=left |  Alexandra Kosteniuk
| style="background:black; color:white"| 1 || ½ ||style="background:black; color:white"| ½ || ½ ||2½
|-
| align=left |  Hou Yifan
| 0 ||style="background:black; color:white"| ½ || ½ ||style="background:black; color:white"| ½ ||1½
|}

Sistema eliminatório

Ligações Externas
Official website
Preview at Chessbase

2008 no xadrez
Campeonato Mundial Feminino de Xadrez
Competições de xadrez da Rússia
Desporto na Rússia em 2008